Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Anning 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Zheng Saisai che ha battuto in finale Jovana Jakšić 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Jovana Jakšić (finale)
  Hsieh Su-wei (quarti di finale)
  Tadeja Majerič (semifinali)
  Zheng Saisai (Campionessa)

  Irina Chromačëva (secondo turno)
  Marina Mel'nikova (quarti di finale)
  Cindy Burger (quarti di finale)
  Nao Hibino (secondo turno)

Tabellone

Finals

Top half

Bottom half

Collegamenti esterni 
 

ITF Women's Circuit Anning 2014